Osoby o nazwisku Groves:
 Charles Groves (1915−1992) − brytyjski dyrygent
 James Walton Groves (1906−1970) – amerykański mykolog
 Kristina Groves (ur. 1976) − kanadyjska łyżwiarka szybka 
 Leslie Groves (1896−1970) − amerykański generał
 Perry Groves (ur. 1965) – angielski piłkarz

Inne:
 Groves – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jefferson
 Gmina Twin Groves (ang. Twin Groves Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Webster Groves
 USS Stephen W. Groves (FFG-29)